Парламентские выборы в Новой Зеландии прошли 20 сентября 2014 года. По их результатам сформирован состав  парламента Новой Зеландии, а именно 120 членов Палаты представителей, из которых, 71 был избран по одномандатным округам (повышение с 70 в 2011 году), а остальные по партийным спискам. С 1996 года в Новой Зеландии используется система смешанного пропорционального представительства, дающая избирателям два голоса: один для политической партии, а другой для местного кандидата в члены парламента.

Для участия в выборах было зарегистрировано 3140417 человек, то есть 92,6% от всех имеющих право новозеландцев. Явка составила 2446279 человек, то есть 77,90%, в которые включены 717 579 человек, пришедших на предварительное голосование, что более чем вдвое превышает цифры выборов 2011 года.

В итоге, правоцентристская Национальная партия во главе с действующим премьер-министром Джоном Ки получила большинство в 47,0% и 60 из 121 мест. Националы вновь пошли на соглашение с центристами из «United Future», классическими либералами из ACT и коренной партией Маори, чтобы сформировать правительство меньшинства, продлив его на .

Традиционный оппонент Националов — Лейбористская партия во главе с Дэвидом Канлиффом, проиграла четвёртые выборы подряд, получив 25,1% и 32 места. Результат Зелёной партии с со-председателями Расселом Норманом и Метирией Турей упал с 11,1% до 10,7%, но им удалось сохранить свои 14 мест. NZ First получила 8,7% и 11 мест. Партия маори, ACT и United Future сохранили своё представительство в парламенте, несмотря на потери нескольких процентов голосов.  не вернулась в парламент, после того как единственный депутат  потерпел поражение в своем округе .

Контекст

Законодательство 
На референдуме по системе голосования, прошедшим одновременно с выборами 2011 года, 57,8 % избирателей высказались за сохранение существующей системы голосования смешанного пропорционального представительства. В соответствии с Актом о референдуме 2010 года большинство голосов в пользу сохранения системы означает, что  ставится задача проведения независимого обзора работы системы.

В феврале 2012 года Комиссия выпустила консультативный документ с призывом к общественности, представить пути совершенствования системы. В августе Комиссия выпустила документ с заявками, а свой окончательный доклад опубликовала 29 октября 2012 года, в котором предлагалось снижение порога прохождения партии от 5 до 4 %, отмену порога — партия должна пересечь его, чтобы получить места, сохранение статус-кво для довыборных и двойных кандидатур, фиксацию соотношения между выборными местами и партийными списками парламенте.

Парламент имеет право решать, следует ли осуществлять любые изменения в системе, которая была в значительной степени стабильной с момента появления в 1994 году для выборов 1996 года. В ноябре 2012 года, законопроект, поданный членом Лейбористской партии , предложил реализацию первых двух рекомендаций, и поступил на голосование. В мае 2014 года Джудит Коллинз и Джон Ки объявили, что для выполнения рекомендаций Комиссии не существовало межпартийного консенсуса, в результате чего, правительство не будет вводить в действие новое законодательство.

50-й парламент (2011—2014) 
До выборов 2011 года, Национальная партия имела вотум доверия и в результате заключения соглашений с партиями , Маори и  продолжала работу Пятого правительства, с большинством в семь мест — с 64 в 121-местном парламенте. Все остальные партии ушли в оппозицию, но только Лейбористская стала .

После выборов Национальная партия получила 59 мест, Лейбористская — 34, Зелёная — 14, New Zealand First — 8, Маори — 3, Mana Movement, ACT и United Future по одному месту. По состоянию на январь 2013 года, в распределении мест произошли два изменения. В 2012 году  был исключен из New Zealand First, и стал независимым депутатом 31 мая 2013 года Избирательная комиссия отменила регистрацию United Future за невозможность доказать наличие 500 финансовых членов, необходимых для регистрации. Партия успешно перерегистрирована 13 августа, но в этот промежуток  был независимым депутатом. 13 июня 2014 года единственный член парламента от ACT  покинул место, из-за признания виновным в фальсификация выборов мэра Окленда в 2010 году, а его место осталось вакантным.

Агитационная кампания 
В августе 2014 года была издана книга журналиста Ники Хейгера  — о сотрудничестве политиков Национальной партии с блогером  — сыном бывшего главы Национальной партии Джона Слейтера. Как оказалось, во время избирательной кампании 2011 года Слейтер взломал электронную почту и аккаунты лейбористов, и использовал конфиденциальные данные для дискредитации оппозиционеров. В свою очередь Хэйгер, взломал его почту и опубликовал переписку с министром юстиции Джуди Коллинз, из которой стало известно, что в 2011 году она сотрудничала со Слейтером, чтобы подорвать репутацию и сместить госслужащих, в том числе главу Бюро по борьбе с экономическими преступлениями. Вследствие этого Коллинз ушла в отставку. 15 сентября издание «The Intercept» со ссылкой на документы бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, сообщило, что Правительственное бюро по безопасности связи Новой Зеландии в 2012 и 2013 годах планировало запуск программы сбора метаданных по примеру АНБ, а сам Сноуден отметил, что «любые заявления, что в Новой Зеландии нет массовой слежки, что власти не перехватывают и не мониторят абсолютно все интернет-коммуникации, что это не поддерживает GCSB — полная ложь. Если вы живете в Новой Зеландии — за вами следят». В ответ на это, премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки назвал обвинения «абсолютной неправдой», отметив, что программа была направлена на защиту от киберпреступности, но была отменена правительством, и «в Новой Зеландии нет и никогда не было программы слежки посредством кабельного доступа». Между тем, основатель интернет-портала Megaupload Ким Дотком заявил, что «есть два способа борьбы с массовой слежкой. Первый — политический, которым мы пытаемся воспользоваться в Новой Зеландии, второй — технологический, то есть кодирование». Для этого Дотком присоединился к маори Хоне Харавире, возглавляющим левое движение «Мана», после чего они вместе создали коалицию «Интернет-Мана».

Голосование 
Избирательные участки в Новой Зеландии открылись в 09:00 по местному времени и закрылись в 19:00. Более 3 миллионов зарегистрированных избирателей из 4,5 млн населения Новой Зеландии должны были избрать 120 депутатов из кандидатов от 71 одномандатного избирательного округа, в том числе 7 округов для маори, а остальных — по партийным спискам — от 15 партий.

Результат

Предварительные 
Предварительные результаты появились ночью в 23:00 в день голосования. Согласно им, Национальная партия получила 48% голосов, и поэтому в Новой Зеландии может быть сформировано однопартийное правительство впервые с перехода страны на пропорциональную избирательную систему 20 лет назад. За Лейбористскую партию было отдано 25% голосов. Если предварительные результаты не изменятся, то Национальная партия может занять 61 из 121 места в парламенте, а лейбористы — 32. После опубликования первых данных о голосовании, действующий премьер-министр и лидер Национальной партии Джон Ки признался, что он вне себя от счастья, и в обращении к однопартийцам в Окленде поблагодарил своего заместителя Билла Инглиша, назвав его «лучшим министром финансов в развитом мире». По процентам за этими двумя партиями далее идут «зелёные» и «NZ First».

Окончательные

Партии, прошедшие в парламент 

|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
! colspan=2 rowspan=2 width=220 |Партия
! rowspan=2 |Голоса
! colspan=2 |% голосов
! colspan=4 |Места
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
! %
! Изменение
! Округ
! Список
! Всего
! Изменение
|-
| bgcolor=" #00529F" |
| style="text-align:left;"| Национальная партия Новой Зеландии
| 1,131,501
| 47.04
| 0.28
| 41
| 19
| 60
| 1
|-
| bgcolor=" #FF0000" |
| style="text-align:left;"| Лейбористская партия Новой Зеландии
| 604,534
| 25.13
| 2.35
| 27
| 5
| 32
| 2
|-
| bgcolor=" #098137" |
| style="text-align:left;"| Зелёная партия Аотеароа
| 257,356
| 10.70
| 0.36
| 0
| 14
| 14
| 0
|-
| bgcolor=" #000000" |
| style="text-align:left;"| New Zealand First
| 208,300
| 8.66
| 2.06
| 0
| 11
| 11
| 3
|-
| bgcolor=" #EF4A42" |
| style="text-align:left;"| Партия маори
| 31,850
| 1.32
| 0.11
| 1
| 1
| 2
| 1
|-
| bgcolor=" #FDE401" |
| style="text-align:left;"| ACT
| 16,689
| 0.69
| 0.37
| 1
| 0
| 1
| 0
|-
| bgcolor=" #501557" |
| style="text-align:left;"| United Future
| 5,286
| 0.22
| 0.38
| 1
| 0
| 1
| 0
|-
|bgcolor=#EEEEEE|
|align=left | Остальные партии
| 150,104
| 6.24
| 2.87
| 0
| 0
| 0
| 1
|- bgcolor=#E9E9E9
|colspan=2 align=left| Всего
| 2,405,620
| 100.00
| 
| 71
| 50
| 121
| 0
|-
|colspan=2|
|
|colspan=6|
|- 
| colspan=2 align=left | Воздержавшиеся
| 10,681
|colspan=6| 
|-
|colspan=2 align=left | Недействительные бюллетени
|
|colspan=6| 
|-
|colspan=2 align=left  |Всего голосов
| 2,416,481
|colspan=6| 
|- bgcolor=#E9E9E9
| colspan=2 align=left |Явка
| colspan=7| 76.95%
|- bgcolor=#E9E9E9
| colspan=2 align=left | Электорат
| colspan=7| 3,140,417
|}

Партии, не прошедшие в парламент 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan=2 valign=top|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=center |Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=center |%
!style="background-color:#E9E9E9" align=center |Изменение
|-
| bgcolor=" #00008B" |
| style="text-align:left;"| Новозеландская консервативная партия
|align=right | 95,958
|align=right | 3.97
|align=right | 1.33
|-
| bgcolor=" #7F0000" |
| style="text-align:left;"| Интернет и MANA
|align=right | 34,095
|align=right | 1.42
|align=right | 0.34
|-
| bgcolor=" #7F0000" |
| style="text-align:left;"| Партия за легализацию каннабиса Аотеароа
|align=right | 10,961
|align=right | 0.46
|align=right | 0.07
|-
| bgcolor=" #F5621E" |
| style="text-align:left;"| Ban 1080
|align=right | 5,113
|align=right | 0.21
|align=right | 0.21
|-
| bgcolor=" #339966" |
| style="text-align:left;"| Новозеландская демократическая партия социального доверия
|align=right | 1,730
|align=right | 0.07
|align=right | 0.00
|-
| bgcolor=" #444444" |
| style="text-align:left;"| Гражданская партия
|align=right | 1,096
|align=right | 0.05
|align=right | 0.05
|-
| bgcolor=" #349E9F" |
| style="text-align:left;"| NZ Independent
|align=right | 872
|align=right | 0.04
|align=right | 0.04
|-
| bgcolor=" #2690C4" |
| style="text-align:left;"| Focus NZ
|align=right | 639
|align=right | 0.03
|align=right | 0.03
|-
!
!align=left| Всего
|align=right| 150,104
|align=right| 6.24
|align=right| 2.87
|}

Примечания 

Выборы 2014 года
Выборы в Новой Зеландии
Сентябрь 2014 года
2014 год в Новой Зеландии